Тетипак има више значења:

 Општина Тетипак (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Тетипак (Тетипак, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику